

Geografia 
 Ivanić-Grad – città della Regione di Zagabria in Croazia
 Kloštar Ivanić – comune della Regione di Zagabria in Croazia

Persone 
 Ivan Ivanić – diplomatico serbo
 Mirko Ivanić – calciatore serbo naturalizzato montenegrino, centrocampista
 Mladen Ivanić – politico bosniaco, membro serbo della presidenza della Bosnia ed Erzegovina